Engle og Dæmoner eller Dæmoner og Engle har flere betydninger:
 Engle og Dæmoner - Dan Browns roman fra 2000
 Engle og Dæmoner (film) - filmatisering af Dan Browns roman fra 2009
 Dæmoner og engle - en af Barbara Gress erindringsbøger